HMS Disa kan syfta på:

 – en brigantin i svenska flottan sjösatt 1701
 – en skärgårdsfregatt i svenska flottan sjösatt 1764
 – en kanonbåt i svenska flottan sjösatt 1877